Сен-Поль-де-Леон () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Морле.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Иль-де-Ба, Месполь, Плугульм, Плуэнан, Роскоф, Сантек, Сен-Поль-де-Леон и Сибириль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены отдельные коммуны упраздненных  кантонов Плузеведе и Плуэскат.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Иль-де-Ба (452 чел.)
 Кледер (3 683 чел.)
 Лануарно (1 314 чел.)
 Месполь (943 чел.)
 Плугульм (1 761 чел.)
 Плуневе-Локрист (2 294 чел.)
 Плуэнан (2 535 чел.)
 Плуэскат (3 497 чел.)
 Роскоф (3 489 чел.)
 Сантек (2 393 чел.)
 Сен-Поль-де-Леон (6 709 чел.)
 Сибириль (1 196 чел.)
 Трефлез (973 чел.)
 Трефлауэнан (521 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,3 % голосов против 19,7 % у Марин Ле Пен и 16,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 68,6 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 29,1 %, Франсуа Фийон – 24,2 %, Жан-Люк Меланшон – 16,2 %, Марин Ле Пен – 13,7 %; 2 тур: Макрон – 77,5 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,9 %, Франсуа Олланд — 29,5 %, Франсуа Байру — 11,7 %; 2 тур: Олланд — 50,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Финистер представляют бывший член совета коммуны Роскоф, президент Совета Маэль де Калан (Maël de Calan) (Разные правые) и мэр коммуны Плуэнан Алин Шевошер (Aline Chevaucher) (Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер